

Geografia 
 Cortez (Colorado) — cidade do Colorado
 Cortez (Flórida) — região da Flórida

Outros
 Editora Cortez — editora brasileira sediada em São Paulo

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos